Aggermühle steht für:

 Aggermühle (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Aggermühle (Reichshof), Ortsteil der Gemeinde Reichshof, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen